

Geografia
 Lemieux – comune del Canada, situato nella provincia del Québec

Persone
 Bob Lemieux – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Claude Lemieux – ex hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo canadese naturalizzato statunitense
 David Lemieux – pugile canadese
 Jacques Lemieux – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Marie-Nicole Lemieux – contralto canadese
 Mario Lemieux – ex hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo canadese
 Réal Lemieux – hockeista su ghiaccio canadese
 Shane Lemieux – giocatore di football americano statunitense